Carmilla steht für:
 Carmilla, ein Roman von Sheridan Le Fanu
 Carmilla (Webserie), kanadische Webserie
 Carmilla (1980), einen Film
 Carmilla (1999), einen Film

Siehe auch:
 Camilla